Вајтинг има више значења:
 Вајтинг (Ајова)
 Вајтинг (Висконсин)
 Вајтинг (Индијана)
 Вајтинг (Канзас)